У́усика́арлепюу (), Ню́карлебю () — город и община Финляндии, расположенный в провинции Остроботния. Обшина двуязычная, большинство говорит на шведском (89%) и финском (8%). Население составляет 7500 человек.

Соседними общинами являются Каухава, Педерсоре, Пиетарсаари, Вёйри.

Церковный приход Уусикаарлепюу появился в 1607 году. Деревня Лепуа в этом новом приходе, была преобразована в город Никарлеби в 1620 году. В 1648 году здесь была основана резиденция губернатора, а в 1652 году город стал столицей округа Каарлепори (Kaarleporin kreivikunta).

В сентябре 1808 года Уусикаарлепеюу стал местом битвы при Йутасе русско-шведской войны (1808-1809). Об этом сражении повествуют рассказы Йохана Рунеберга из книги Сказки прапорщика Стола (1848).

Крупнейшими предприятиями в городе являются Prevex (KWH Group), производитель упаковки и трубопроводов, Westwood, который производит деревянные лестницы, и KWH Mirka, производитель абразивных материалов с покрытием в деревне Йеппо.

Известные жители 

 Захариас Топелиус, писатель 
 Эрик Бергман, композитор 
 Лео Комаров, хоккеист 
 Сандра Эрикссон, бегунья на длинные дистанции
 Андерс Энгстрём, режиссер 
 Гёста Агрен, поэт и режиссер 
 Александр Найман, флорболист

Примечания